Смушковое — название населённых пунктов в России:

 Смушковое — посёлок в Юстинском районе Калмыкии.
 Смушковое — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.